Прову́лок Кото́вського — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Котовського — провулок у місті Хмельницький.

 Провулок Котовського — колишня назва Квітневого провулку у місті Андрушівка.
 Провулок Котовського — колишня назва Абрикосового провулку у місті Балаклія.
 1-й, 2-й та 3-й провулки Котовського — колишня назва 1-го, 2-го та 3-го Софіївських провулків у місті Баранівка.
 Провулок Котовського — колишня назва Вербової вулиці у місті Бахмач.
 Провулок Котовського — колишня назва Джерельного провулку у місті Бахмут.
 Провулок Котовського — колишня назва Вербного провулку у місті Бердичів.
 Провулок Котовського — колишня назва Вірменського провулку у місті Білгород-Дністровський.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Котляревського у місті Білицьке.
 Провулок Котовського — колишня назва Затишного провулку у місті Благовіщенське.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Олексія Потапенка у місті Бориспіль.
 Провулок Котовського — колишня назва Сонячного провулку у смт Борова.
 Провулок Котовського — колишня назва Солов'їного провулку у місті Вилкове.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Прокоф'єва у місті Гірник.
 Провулок Котовського — колишня назва Зоряного провулку у місті Гола Пристань.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Лесі Українки у місті Горішні Плавні.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Олександра Лана у місті Городище.
 Провулок Котовського — колишня назва Українського провулку у смт Гриців.
 Провулок Котовського — колишня назва Ранкового провулку у смт Диканька.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Івана Карпенка-Карого у місті Долинська.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Богдана Ступки у місті Жмеринка.
 Провулок Котовського — колишня назва Молодіжного провулку у смт Затишшя.
 Провулок Котовського — колишня назва Заможного провулку у смт Згурівка.
 Провулок Котовського — колишня назва Лісного провулку у смт Зідьки.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Дементьєва у місті Ізюм.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Князів Острозьких у місті Камінь-Каширський.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Ольжича у місті Карлівка.
 Провулок Котовського — колишня назва Гречаного провулку у місті Київ.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Пилипа Орлика у смт Клавдієво-Тарасове.
 Провулок Котовського — колишня назва Сонячного провулку у смт Компаніївка.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Марії Примаченко  у місті Коростень.
 Провулок Котовського — колишня назва Котелевського провулку у смт Котельва.
 Провулок Котовського — колишня назва Левадного провулку у місті Красилів.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Олександра Довженка у місті Кролевець.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Дмитра Донцова у місті Кропивницький.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Небесної Сотні у смт Лисянка.
 Провулок Котовського — колишня назва Курганного провулку у смт Любеч.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Незалежності у смт Любешів.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Миру у смт Мала Данилівка.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Героїв Крут у місті Малин.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Олександра Тишлера у місті Мелітополь.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Котляревського у місті Мерефа.
 Провулок Котовського — колишня назва Спаського провулку у місті Новгород-Сіверський.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Пилипа Орлика у місті Новоград-Волинський.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Михайла Тургелі у місті Новомиргород.
 Провулок Котовського — колишня назва Зернового провулку у місті Новоукраїнка.
 Провулок Котовського — колишня назва Мар'ївського провулку у місті Олександрія.
 Провулок Котовського — колишня назва Абрикосового провулку у місті Охтирка.
 Провулок Котовського — колишня назва Бірюзового провулку у місті Павлоград.
 Провулок Котовського — колишня назва Альтицького провулку у місті Переяслав.
 Провулок Котовського — колишня назва Озерного провулку у місті Південне.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Дружби у місті Попасна.
 Провулок Котовського — колишня назва Троїцького провулку у місті Приморськ.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Незалежності у місті Роздільна.
 Провулок Котовського — колишня назва Медичного провулку у смт Романів.
 Провулок Котовського — колишня назва Абрикосового провулку у місті Рубіжне.
 Провулок Котовського — колишня назва Медичного провулку у місті Слов'янськ.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Дмитра Дібрівного у місті Сміла.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Героїв Чорнобиля у смт Ставище.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Соломії Крушельницької у місті Суми.
 Провулок Котовського — колишня назва Бузкового провулку у смт Талаківка.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Івана Мазепи у місті Тараща.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Гетьмана Калнишевського у місті Тростянець.
 Провулок Котовського — колишня назва Солов'їного провулку у місті Умань.
 Провулок Котовського — колишня назва Никонівського проїзду у місті Харків.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Пилипа Орлика у місті Хотин.
 Провулок Котовського — колишня назва Козацького провулку у місті Христинівка.
Провулок Котовського — колишня назва провулку Княгині Ольги у смт Чемерівці.
 Провулок Котовського — колишня назва вулиці Івана Ґонти у місті Черкаси.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Генерала Шухевича у місті Шепетівка.
 Провулок Котовського — колишня назва провулку Данила Галицького у місті Яготин.

Провулки